Maria Ednólia Câmara Ferreira de Melo (João Câmara, 23 de março de 1940) é uma empresária e política brasileira, filiada ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Foi prefeita de Ceará-Mirim entre 2001 e 2008, e, como viúva do ex-governador Geraldo Melo, a primeira-dama do Rio Grande do Norte entre 1987 e 1991.

Biografia 
Ednólia nasceu em Baixa Verde, atual município de João Câmara, interior do Rio Grande do Norte, filha de Jerônimo Rodrigues da Câmara e de Maria Ester de França Câmara. Foi casada com o ex-vice-governador, ex-governador e ex-senador Geraldo Melo de 6 de fevereiro de 1960 até a morte deste, em 6 de março de 2022, com quem teve cinco filhos.

Na vida pública, foi primeira-dama do Rio Grande do Norte entre 1987 e 1991, tendo assumido como tal, a presidência de honra do MEIOS (Movimento de Integração e Orientação Social).

Em 2000, foi eleita prefeita do município de Ceará-Mirim. Já em 2004, foi reeleita prefeita pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) com 15.669 votos (49,54% dos votos válidos), tendo como vice-prefeito o empresário Ruy Pereira Junior.

Ver também 

 Lista de primeiras-damas do estado do Rio Grande do Norte

Ligações externas 

Nascidos em 1940
Primeiras-damas do estado do Rio Grande do Norte
Segundas-damas do estado do Rio Grande do Norte
Mulheres do Rio Grande do Norte na política
Prefeitos de municípios do Rio Grande do Norte